Plano de contingência (do inglês Plan B), um plano elaborado para um resultado diferente do plano esperado.

Cinema 
 Plan B (filme de 2009), um filme argentino de Marco Berger
 Plan B (filme de 2021), um filme estadunidense de Natalie Morales

Música 
 Plan B (músico) (nascido em 1983), rapper, músico e diretor de cinema britânico (também conhecido por Ben Drew)

Ver também 
 B (desambiguação)